ziekenhuis in Paramaribo (Suriname): Sint Vincentius Ziekenhuis (Paramaribo)
 voormalig ziekenhuis in Groenlo (Nederland): Sint Vincentius Ziekenhuis (Groenlo)
 voormalig ziekenhuis in Gent (België) dat in 1998 fuseerde met het AZ Heilige Familie tot AZ Sint-Lucas 
 voormalig ziekenhuis in Kortrijk (België): Sint Vincentius Ziekenhuis (Kortrijk)
 ziekenhuis in Deinze (België): Sint-Vincentiusziekenhuis (Deinze)